Brian Baker e Nikola Mektić erano i detentori del titolo, ma Baker non ha partecipato a questa edizione del torneo. Mektić ha fatto coppia con Alexander Peya, perdendo al primo turno contro Wesley Koolhof e Artem Sitak.

In finale Dominic Inglot e Franko Škugor hanno battuto Matwé Middelkoop e Andrés Molteni con il punteggio di 68-7, 6-1, [10-8].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Alexander Peya (primo turno)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (semifinale)

 Maks Mirny /  Philipp Oswald (primo turno)
 Matwé Middelkoop /  Andrés Molteni (finale)

Wildcard 

  Attila Balázs /  Márton Fucsovics (quarti di finale)

 Marius Copil /  Florin Mergea (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gazprom Hungarian Open 2018